Kreis Lauenburg bezeichnet:
 Kreis Herzogtum Lauenburg, (Schleswig-Holstein, seit 1876)
 Landkreis Lauenburg in Pommern, (Pommern, 1846–1945), siehe Landkreis Lauenburg i. Pom.